

Toponyme 

 Mieres, commune d'Espagne de la province de Gérone, dans la communauté autonome de Catalogne.
 Mieres, commune d'Espagne dans la communauté autonome des Asturies.

Patronyme 

 Gastón Mieres (1989-), joueur de rugby à XV uruguayen ;
 Ignacio Mieres (1987-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Roberto Mieres (1924-2012), pilote de Formule 1 argentin.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes en Espagne